Latvajarvi kan syfta på följande platser:

Sverige
Latvajärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,

Finland 

 Latvajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,20, long 25,42), 
 Latvajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,63, long 25,85), 
 Latvajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,42, long 28,30), 
 Latvajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,35, long 25,78), 
 Latvajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,07, long 27,80), 
 Latvajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,72, long 29,93), 
 Latvajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,52, long 27,22), 
 Latvajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,48, long 27,75), 
 Latvajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,42, long 28,48), 
 Latvajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,80, long 28,20), 
 Latvajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 63,93, long 29,65), 
 Latvajärvi (sjö i Finland, Norra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar